Esistono più comuni francesi con questo nome

Chassignolles – Indre
Chassignolles – Alta Loira